De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2016 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 10 april 2016 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP 
 Om veiligheidsredenen werd de MotoGP-race ingekort van 25 naar 20 ronden met een verplichte motorwissel halverwege de race.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Amerika's